Amerikai Egyesült Államok
 Mayo (Dél-Karolina)
 Mayo (Florida)
 Mayo (Kentucky)
 Mayo (Maryland)